Фейе́тт (), округ в США:

 Фейетт — округ в штате Айова, США
 Фейетт — округ в штате Алабама, США
 Фейетт — округ в штате Джорджия, США
 Фейетт — округ в штате Западная Виргиния, США
 Фейетт — округ в штате Иллинойс, США
 Фейетт — округ в штате Индиана, США
 Фейетт — округ в штате Кентукки, США
 Фейетт — округ в штате Огайо, США
 Фейетт — округ в штате Пенсильвания, США
 Фейетт — округ в штате Теннесси, США
 Фейетт — округ в штате Техас, США

См. также 
 Фейетт